Песма Евровизије 1972. било је 17. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 25. марта 1972. у Ашеп хали у Единбургу, у Уједињеном Краљевству. Иако је Монако победио 1971. године, монегашка телевизија је одбила да организује такмичење јер није могла да смести такмичење. Био је то четврти пут да је УК домаћин такмичења, а први пут је одржано у Шкотској. Водитељ такмичења је била Моира Ширер.

Истих 18 земаља је учествовало као и 1971. године. Први пут је изведена песма на једном језику из келтске групе, ирском.

Луксембург је остварио своју трећу победу освојивши 128 поена.

Учесници

Таблица расподеле гласова

Извори 

Песма Евровизије 1972.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1972.